HMCS Nootka je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Nootka (J35)
 HMCS Nootka (R96)

Nootka